Домашевский — фамилия; имеет женскую форму Домашевская.
 Домашевский, Альфред фон (1856—1927) — австрийский историк, специалист по истории Рима и римской армии, ученик Теодора Моммзена.
 Домашевский, Станислав (ок. 1600—1667) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, подсудок земли лукувской.

Домашевская 
 Домашевская, Эвелина Павловна (род. 1935) — российская учёная, доктор физико-математических наук, профессор, заведующая кафедрой Воронежского государственного университета. См. также 
 Домашевский-Песляк — дворянский род в России, Польше, Великом княжестве Литовском.